Pastoral, pastorală desemnează:
 Un adjectiv care desemnează orice creație literară care zugrăvește în mod idilic viața păstorilor, viața de la țară; bucolic. Sau orice operă literară cu conținut pastoral, bucolic. 
In literatura română poezia pastorală este remarcabil reprezentată de binecunoscuta baladă Miorița.
 un substantiv care desemnează un mesaj adresat credincioșilor de un arhiereu cu ocazia sărbătorilor religioase mari.